Nyon (district)
 Nyon (gemeente)